Абідос — місто Верхнього Єгипту
 Абідос — старогрецьке місто, попередник Константинополя як торговий міст між Європою і Азією
 Абідос — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Абідос — вигадана планета науково-фантастичного всесвіту Зоряних брам